Porta Nuova - dawna brama miejska w Weronie;
 Porta Nuova - stacja metra w Turynie;
Strony ujednoznaczniające